Die Premier League (Eswatini) 2021/22 ist die 46. Saison der höchsten eswatinischen Spielklasse im Fußball. Meister wurden die Royal Leopards FC aus Simunye.

|}

Weblinks 
 https://www.rsssf.org/tabless/swaz2022.html#premier

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb in Eswatini